17-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 20-21 мая 1989 года в Брюсселе (Бельгия). В нём приняли участие 67 гимнасток из 25 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1989
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Спорт в Бельгии в 1989 году
Май 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии